ORT – dawna nazwa rosyjskiej telewizji Pierwyj kanał
 ORT Braude College of Engineering – izraelski college

Zobacz też:
 Ort